Јелица Теслић (Вршац, 23. септембар 1939 — Београд, 12. јул 2018) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1969. || Карусел ТВ филм || /
|-
| 1969. || Акваријум ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Леваци ТВ серија || Девојка
|-
| 1971. || Дипломци ТВ серија || Јелена Марковић
|-
| 1974. || Оглас ТВ филм || /
|-
| 1975. || Позориште у кући ТВ серија || Службеница
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине ТВ серија || Сервирка у мензи
|-
| 1976. || Два другара ТВ серија || Сервирка у мензи
|-
| 1978. || Повратак отписаних ТВ серија || Тршићева ћерка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Нешто из живота ТВ филм || Радетова мајка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1993. || Театар у Срба ТВ серија || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1939.
Српска глумице
Југословенски глумци
Вршчани